Matthias Schwab, avstrijski hokejist, * 13. junij 1986, Maishofen, Zell am See, Avstrija.

Schwab je svojo kariero začel v klubu EK Zell am See, kjer igra tudi njegov starejši brat Thomas Schwab. V sezoni 2002/03 je bil prvak Narodne lige. OD leta 2004 je v postavi EC Red Bull Salzburga, katerem je večjo minutažo dosegel šele v sezoni 2006/07, ko je odigral 44 tekem rednega dela in 8 tekem končnice. Od sezone 2007/08 je v postavi hčerinskega moštva EC Red Bull Salzburg 2 le redko. V obeh sezonah (06/07 in 07/08) je tudi osvojil Avstrijsko hokejsko ligo. 1. novembra 2007 je proti Vienna Capitalsom dosegel svoj prvi zadetek v članski konkurenci Avstrijske hokejske lige. V sezoni 09/10 je igral za Graz 99ers, v sezoni 10/11 pa za EHC Linz.

Schwab je bil avstrijski mladinski reprezentant. Zaigral je na dveh Svetovnih U18 prvenstvih in dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| EK Zell am See
| Avstrijska ml. liga
| 01/02
|
| 8
| 4
| 1
| 5
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|EK Zell am See
| Avstrijska ml. liga
| 02/03
|
| 20
| 15
| 22
| 37
| 
| 44
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Avstrijska 2. liga
| 02/03
|
| 34
| 8
| 11
| 19
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|EK Zell am See
| Avstrijska 2. liga
| 03/04
|
| 32
| 3
| 2
| 5
| 
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrijska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 21
| 17
| 38
| 
| 50
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -1
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Avstrijska 2. liga
| 04/05
|
| 36
| 12
| 13
| 25
| 
| 22
|
| 
|  
|  
|  
|  
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska ml. liga
| 04/05
|
| 10
| 15
| 10 
| 25
|
| 10 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Avstrijska 2. liga
| 05/06
|
| 29
| 9
| 17
| 26
| 
| 32
|
| 
|  
|  
|  
|  
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska ml. liga
| 05/06
|
| 18
| 16
| 18 
| 34
|
| 50 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 44
| 0
| 4
| 4
| +1
| 8
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Avstrijska 2. liga
| 06/07
|
| 17
| 5
| 17
| 22
| 
| 10
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|  
| 10
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 32
| 2
| 2
| 4
| -7
| 20
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Avstrijska 2. liga
| 07/08
|
| 20
| 11
| 20
| 31
| 
| 14
|
| 11
| 3
| 5
| 8
|  
| 19
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 30
| 4
| 3
| 7
|  
| 18
| 
| 
|  
|  
|  
|  
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Avstrijska 2. liga
| 08/09
|
| 21
| 10
| 22
| 32
| 
| 44
|
| 
| 
| 
| 
|  
| 
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 54
| 2
| 8
| 10
|  
| 22
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
|  
| 2
|-
| EHC Linz
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 51
| 4
| 8
| 12
|  
| 28
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
|  
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |508
| bgcolor="#7FFF00" |143
| bgcolor="#7FFF00" |198
| bgcolor="#7FFF00" |341
| bgcolor="#7FFF00" |-12
| bgcolor="#7FFF00" |434
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |47
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |28
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti EK Zell am See
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti EHC Black Wings Linz